Пинов може бити:

 Пинов (Мекленбург), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Пинов (Укермарк), општина у округу Укермарк, у њемачкој покрајини Бранденбург.